Чемпионат Испании по футболу 2018/19 — 88-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году. Сезон начался 17 августа 2018 года и завершился 19 мая 2019 года.

Действующим чемпионом является «Барселона».

С этого сезона была внедрена система видеопомощи арбитрам (VAR). Она будет использована в четырёх случаях: при спорном голе, спорном пенальти, в случае удаления игрока и когда не удалось определить игрока, нарушившего правило.

Дебютантом Примеры стала «Уэска». Это третий сезон кряду, когда в чемпионат Испании пробивается дебютант. По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Депортиво», «Лас-Пальмас», «Малага». Вернулся также в элиту «Райо Вальекано». К ним присоединился «Вальядолид» в качестве победителя плей-офф, спустя 4 года пребывания в Сегунде.

По итогам этого сезона в дивизион уровнем ниже — Сегунду вылетели «Жирона» (после 2-х сезонов в лиге), «Уэска» и «Райо Вальекано».

Клубы-участники

География соревнований 

В этом сезоне чемпионата Испании принимают участие три клуба Мадрида, по два из Барселоны, Валенсии и Севильи. Остальные города представляют по одному клубу.

Впервые в испанском чемпионате автономное сообщество Мадрид будут представлять сразу пять клубов. Четыре клуба представляют Страну Басков, по три клуба представляют Каталонию и Валенсию, два клуба представляют Андалусию. По одному клубу расположены в Арагоне, Галисии, Кастилия-Леоне.

Матч «Жирона» — «Барселона» планируется провести в Майами (США).

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Вратари

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт испанского чемпионата

2018/2019
Испания
Спорт в Испании в 2018 году
Спорт в Испании в 2019 году